Notwehr ist ein in vielen Rechtsordnungen anerkannter Rechtfertigungsgrund für die Verteidigung eines Täters gegen Dritte: 

 Notwehr (Deutschland)
 Notwehr (Österreich)
 Notwehr (Schweiz)
 Notwehr (Vereinigte Staaten)

Notwehr ist außerdem der Titel folgender Filme:
 Notwehr (1976), eine japanische Literaturverfilmung von Junya Satô
 Notwehr (1977), ein deutscher Film von Hartmut Griesmayr
 Notwehr (2017), Action-Thriller von John Woo
 Rosa Roth – Notwehr, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2011)